Hr. Ms. Hollandia, een Nederlandse hulpmijnenveger in dienst geweest bij de Koninklijke Marine.
Hr. Ms. Bantam, een Nederlandse hulpmijnenveger in dienst geweest bij de Gouvernementsmarine.